Die Liste von Bergwerken in Essen umfasst die stillgelegten Bergwerke in Essen. Die Kohlenzechen zählen zum Rheinisch-Westfälischen Kohlenrevier.

Geschichte 

Abgebaut wurden insbesondere Steinkohle und auch Eisenstein. Von den Anfängen zeugen Pingen, später die Stollenzechen. 1847 ließ Franz Haniel im Essener Norden den ersten Schacht abteufen. Am 23. Dezember 1986 schloss die Zeche Zollverein als letzte von rund 290 Zechen in Essen.

Liste

Siehe auch 
 Liste der Baudenkmäler in Essen
 Liste von Halden im Ruhrgebiet
 Liste von Unglücken im Bergbau

Literatur 
Wilhelm Hermann, Gertrude Hermann: Die alten Zechen an der Ruhr. 6. Auflage, Verlag Langewiesche, Königstein 2008, ISBN 978-3-7845-6994-9.
Joachim Huske: Die Steinkohlenzechen im Ruhrrevier. Daten und Fakten von den Anfängen bis 2005. (= Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum, Bd. 144). 3., überarbeitete und erweiterte Auflage. Selbstverlag des Deutschen Bergbau-Museums, Bochum 2006, ISBN 3-937203-24-9.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bergbau (Essen)
!
Essen
!Bergwerke